

Nom de famille 

  (1892-1976), footballeur norvégien ;
 Agnes Wold (1955-), médecin et universitaire suédoise ;
  (1956-), sauteuse à ski norvégienne ;
 Aklilu Habte-Wold (1912-1974), homme politique éthiopien et premier ministre d'Éthiopie de 1961 à 1974 ;
 , ancien basketteur américain jouant pour le Hapoël Tel-Aviv ;
  (1951-), joueur américain de bridge ;
  (1958-), compositeur américain ;
 Herman Wold (1908-1992), statisticien et économiste suédois ;
 Ingrid Moe Wold (1990-), footballeuse internationale norvégienne ;
  (1916-2017), homme politique américain et membre de la Chambre des représentants des États-Unis de 1969 à 1971 ;
  (1907-1992), chef d'entreprise et résistant au nazisme danois. Père de Susse Wold ;
  (1967-), journaliste et homme politique norvégien d'extrême-droite ;
  (1867-1919), peintre norvégien de genre ;
 Susse Wold (1938-), actrice danois de théâtre et de cinéma ;
  (1899-1972), Juge et homme politique norvégien,  de 1958 à 1969.

Divertissement 
 , station de radio à Marion, en Virginie ;
 WOLD-LP, station de radio dans le Township de Woodbridge, au New Jersey ;
 , station de radio de Marion licensé sous le nom de WOLD de 1962 à 2006.

Toponymie 
 , terme utilisé en Angleterre pour faire référence à une chaîne de collines recouvrant du calcaire ou de la craie ;
 Wolds du Yorkshire, chaîne de collines dans le Yorkshire.
 , paroisse civile et village du Northamptonshire auparavant appelé Wold ou Wolde ;
 Stow-on-the-Wold, village et paroisse civile du Gloucestershire ;
 Le nunatak de , petite montagne en Antarctique nommée après le chercheur Richard J. Wold.

Autres 
 Théorème de décomposition de Wold, théorème en économétrie nommé après Herman Wold ;
 Décomposition de Wold, résultat d'analyse fonctionnelle nommé après Herman Wold ;
 , théorème en théorie de la mesure nommé après Herman Wold et Harald Cramér.
 Wold Newton, principe littéraire développé par Philip José Farmer.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme norvégien